|-
| 156201 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156202 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156203 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156204 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156205 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156206 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156207 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156208 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156209 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156210 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156211 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156212 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156213 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156214 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156215 - ||  || 20 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 156216 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156217 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156218 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156219 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156220 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156221 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156222 - ||  || 23 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156223 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156224 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156225 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156226 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156227 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156228 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156229 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156230 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156231 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156232 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156233 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156234 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156235 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156236 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156237 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156238 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156239 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156240 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156241 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156242 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156243 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156244 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156245 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156246 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156247 - ||  || 26 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156248 - ||  || 17 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156249 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156250 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156251 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156252 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156253 - ||  || 24 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156254 - ||  || 24 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156255 - ||  || 21 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156256 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156257 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156258 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156259 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156260 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156261 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156262 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156263 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156264 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156265 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156266 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156267 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156268 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156269 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156270 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156271 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156272 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156273 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156274 - ||  || 12 noiembrie 2001 ||  || 
|-
| 156275 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156276 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156277 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156278 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156279 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156280 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156281 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156282 - ||  || 14 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156283 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156284 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156285 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156286 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156287 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156288 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156289 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156290 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156291 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156292 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156293 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156294 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156295 - ||  || 5 decembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 156296 - ||  || 8 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156297 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156298 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156299 - ||  || 7 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156300 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-